Ayaka Kikuchi (née en 1993), chanteuse et idole japonaise, membre du groupe AKB48 ;
 Ayaka Kikuchi (née en 1987), patineuse de vitesse japonaise.